Sergio Rodríguez (basketballer), Spaans basketballer
 Sergio Rodríguez García, Spaans voetballer
 Sergio Rodríguez (Mexicaans voetballer), Mexicaans voetballer
 Sergio Rodríguez (Uruguayaans voetballer), Uruguayaans voetballer
 Sergio Rodríguez (wielrenner), Spaans wielrenner